Жіночий турнір з гандболу почали проводити на літніх Олімпійських іграх з 1976 року.

В 1976, 1980 роках Олімпійськими чемпіонками ставала збірна СРСР, переважну більшість в якій складали спортсменки з України. На Іграх 1988 року збірна СРСР та на Іграх 1992 року збірна Об'єднаної команди займали 3 місце. Більшість в цих командах також складали українські гандболістки.

На Олімпіаді 2004 року в Афінах бронзовими призерами стала жіноча збірна України.

Посилання 
 

Гандбол на Олімпійських іграх
Списки призерів Олімпійських ігор
Призери літніх Олімпійських ігор